Монбрён () — коммуна во Франции, департамент Жер
 Монбрён () — коммуна во Франции, департамент Ло
 Монбрён () — коммуна во Франции, департамент Лозер

См. также 
 Лурти-Монбрён
 Монбрён-де-Корбьер
 Монбрён-Лораге